Lobster steht für:
 Hummerartige, eine Familie der Zehnfußkrebse
 The Lobster, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015
 Lobster 12.5, eine Segelbootklasse
 Lobster, deutsche Krimiserie aus dem Jahr 1976
 Lobsters, das Inlinehockey-Team der TG Hanau